
Termin -{DPPC}- ima više značenja.

 Dipalmitoilfosfatidilholin, fosfolipid
 Komisija za pripravnost i prevenciju katastrofa (), etiopska organizacija